

Cinema 
 Il mio amico Nanuk (Midnight Sun) – film del 2014 diretto da Roger Spottiswoode
Il sole a mezzanotte - Midnight Sun (Midnight Sun) – film del 2018 diretto da Scott Speer

Letteratura 
 Midnight Sun – romanzo di Stephenie Meyer

Musica 
 Midnight Sun – album di Lou Donaldson del 1980
 Midnight Sun – album di Herb Alpert del 1992
 Midnight Sun – album di Maggie Reilly del 1993

Pagine correlate 
The Midnight Sun